

Lokalizacje

Australia 
 Prenzlau – miasto

Niemcy 
 Prenzlau – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Prenzlau – stacja kolejowa w Prenzlau
 Prenzlau – dawne powiaty

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Przęsławek

Zobacz też 
 Kreis Prenzlau
 Landkreis Prenzlau
 Printzlau